Нападівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Нападівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Нападівська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район